Jiří Kabele (1946) cseh szociológus
Jiří Kabele (1987) cseh labdarúgó